Bassara steht für:
 Bassara (Fluss), Fluss in Kamerun, Afrika
 Nissan Bassara, Automodell der Marke Nissan